Ernst Lauda ist der Name folgender Personen:

* Ernst Lauda (Techniker) (1859–1932), österreichischer Wasser- und Brückenbautechniker
 Ernst Lauda (Mediziner) (1892–1963), österreichischer Mediziner